Il singolare del torneo di tennis WTA Swiss Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Barbara Paulus che ha battuto in finale Helen Kelesi 2–6, 7–5, 7–6(3).

Teste di serie 

 Manuela Maleeva-Fragniere (secondo turno)
 Barbara Paulus (campionessa)
 Helen Kelesi (finale)
 Hana Mandlíková (primo turno)

 Dianne van Rensburg (secondo turno)
 Assente
 Radka Zrubáková (primo turno)
 Cathy Caverzasio (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Swiss Open 1990